BiH:
 Glumina (Neum, BiH), naselje u općini Neum
 Glumina (Zvornik, BiH), naselje u općini Zvornik